Barthel Bruyn peut désigner :
 Barthel Bruyn le Vieux (1493-1555), peintre allemand de la Renaissance ;
 Barthel Bruyn le Jeune (1530-1610), fils du précédent, peintre également.